Die může označovat:

 Die (obec) – francouzská obec v departementu Drôme v regionu Rhône-Alpes
 Die (integrovaný obvod) – malá polovodičová destička uvnitř integrovaného obvodu

příjmení 
 Serey Die – fotbalový záložník z Pobřeží slonoviny

přezdívka
 Die (hudebník) – japonský hudebník